Марк Чеккарелли () — американский аниматор, сценарист, продюсер и художник раскадровки. Более известен по работе над мультсериалами «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Дядя Деда».

Биография и карьера 
Марк Чеккарелли родился 4 января 1968 года в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, США. Окончил Калифорнийский институт искусств.

Свою творческую карьеру Чеккарелли начал в 2008 году будучи художником раскадровки и сценаристом мультсериала «Финес и Ферб». Позже проработав раскадровщиком в мультсериале «Шоу пьяного Ворона», в 2010 году Марк присоединился к съёмочной группе мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» от Nickelodeon в роли сценариста и режиссёра по раскадровке. В 2015 году после выхода фильма второго фильма про Губку Боба Чеккарелли вместе с Винсентом Уоллером заняли должность в качестве шоураннеров и главных продюсеров мультсериала, сменив Пола Тиббита, а в конце 2018 года также получили роли исполнительных продюсеров ввиду смерти Стивена Хилленберга.

В 2018 году выиграл награды — Дневная премия «Эмми» и Детская премия британской академии кино и телевизионных искусств за работу над Губкой Бобом.

В настоящее время проживает в Бербанке, штат Калифорния.

Фильмография

Телевидение

Фильмы

Примечания

Ссылки 
 
 

Мультипликаторы США
Телепродюсеры США
Продюсеры США
Сценаристы США
Шоураннеры
Режиссёры телевидения США
Режиссёры США
Выпускники Калифорнийского института искусств
Художники-раскадровщики США